

Patronymie 

Harry Lienau (1955-), ingénieur et homme politique allemand (CDU) et membre du Landtag de Saxe-Anhalt ;
Robert Lienau (1838-1920), éditeur de musique allemand.